CSAR může znamenat:
 Cosa succederà alla ragazza – Sedmnácté Battistiho album
 Comité secret d'action révolutionnaire – Francouzská protikomunistická skupina
 Combat search and rescue – Bojové vyhladávání a záchrana – vojenská forma služby SAR – služba záchrany sestřelených letců

Zkratky